— османский политик армянского происхождения, состоявший в партии Дашнакцутюн.
 Степан Бабаевич Степанян (1911 — 1992) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы.